En tonlös bilabial klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven p i ”spik”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonlösa bilabiala klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonlös, vilket betyder att stämläpparna är slappa under uttalet och inte genererar en ton.
 Den är bilabial, vilket betyder att den uttalas genom att läpparna mer eller mindre stänger luftflödet.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Varianter

Användning i språk 
I svenskan liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonlösa bilabiala klusilen med p.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med п och på grekiska med π. I klassisk grekiska skrevs den aspirerade tonlösa bilabiala klusilen med φ, men φ uttalas i modern grekiska som .

Ljudet saknas helt i arabiskan.

Fonetik
Konsonantljud